Бондарюк — фамилия:

 Бондарюк, Георгий Макарович (1902—1938) — советский комбриг, командир 101-й авиационной бригады Забайкальского военного округа.
 Бондарюк, Михаил Макарович (1908—1969) — советский учёный и конструктор авиационных и ракетных двигателей.
 Бондарюк, Ольга Ивановна (род. 1924) — Герой Социалистического Труда.

См. также